Bruno Gramaglia – calciatore italiano
 Mariella Gramaglia – politica italiana